Россия:
 Флаг Волчанского городского округа
Украина:
 Флаг Волчанска (Харьковаская область)